Фил Гофф (, ) — глава правительства Окленда. До входа в должность был предпринимателем.

Биография 
Гофф родился и вырос в Окленде. Его семья была очень бедной, и его отец хотел, чтобы Гофф начал работать сразу после окончания средней школы. Гофф, однако, хотел поступить в университет, и это решение заставило его уйти из дома, когда ему было всего шестнадцать лет.

Гофф вступил в Лейбористскую партию в 1969 году, в том же году, когда он уехал из дома, и занимал ряд административных должностей в партии. Он был председателем Рабочего молодёжного движения и дважды избирался членом национального совета Лейбористской партии. Гофф также был председателем кампании  в электорате .

22 ноября 2015 года Гофф объявил, что будет баллотироваться на пост  на . 8 октября 2016 года Фил Гофф победил на выборах, став вторым мэром Совета Окленда.

14 февраля 2022 года Гофф объявил, что не будет добиваться переизбрания на третий срок на пост мэра Окленда в сентябре 2022 года, заявив, что намерен уйти в отставку после 41 года в политике. Он заявил, что пришло время передать эстафету новому поколению, и поддержал  на пост мэра.

Личная жизнь 
Фил Гофф женат на Мэри Эллен Гофф, с которой он познакомился в 1971 году и женился в 1979 году. У них трое взрослых детей.

Примечания

Литература

Ссылки 

Профиль на сайте Лейбористской партии

Персоналии:Окленд (Новая Зеландия)
Политики Новой Зеландии